Scopello bezeichnet:

 Scopello (Piemont), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Vercelli, Region Piemont
 Scopello (Castellammare del Golfo), einen Ortsteil der Gemeinde Castellammare del Golfo in der italienischen Provinz Trapani, Region Sizilien